Warenar (blijspel), blijspel van Pieter Corneliszoon Hooft en Samuel Coster
 Warenar (eiland), kunstmatig eilandje in het IJmeer